Чигиринська міська громада — територіальна громада в Україні, в Чигиринському районі Черкаської області. Адміністративний центр — місто Чигирин.

Утворена 13 серпня 2018 року шляхом об'єднання Чигиринської міської ради та Галаганівської, Красносільської, Матвіївської, Стецівської, Суботівської, Тіньківської сільських рад Чигиринського району..

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 728-р до складу громади були включені Вершацька, Іванівська, Новоселицька, Рацівська, Трушівська сільські ради.

Історія

Вітчизняна війна 2022 

16 липня російські війська обстріляли ракетами Х-101 із Ту-95МС територію громади.

Населені пункти 
У складі громади 1 місто (Чигирин), 21 село: Вдовичине, Вершаці, Вітове, Галаганівка, Гненне, Іванівка, Красносілля, Кудашеве, Матвіївка,  Новоселиця, Погорільці, Полуднівка, Рацеве, Розсошинці, Рублівка, Стецівка, Суботів, Тарасо-Григорівка, Тіньки, Трушівці, Чмирівка та 3 селища: Бурякове, Скаржинка та Чернече.

Примітки 

Громади Черкаського району
засновані в Україні 2018
2018 у Черкаській області